Lickl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Georg Lickl (1801–1877), österrikisk musiker och komponist
 Johann Georg Lickl (1769–1843), österrikisk musiker och komponist